Haus steht für:

 Haus als Gebäude, soziale Gruppe sowie Deutungs- und Ordnungsmodell
 Adelsgeschlecht, mit Privilegien und Grundbesitz ausgestattete Familie
 Dynastie, Geschlechterabfolge von Herrschern und ihrer Familien
 Haus (Astrologie), Teil des Tierkreises
 Haus (Curling), das Ziel im Spielfeld
 (Hohes) Haus, Teil des Parlaments im Zweikammersystem
 regional für Herrenhaus (Gebäude) #Nordrhein-Westfalen
 Mittelteil eines Hammerkopfes, siehe Hammer #Aufbau

Haus  heißen folgende geographische Objekte:
 Haus (Osterøy), Tettsted in der Kommune Osterøy, Norwegen
 Haus (Steiermark), Marktgemeinde in der Expositur Gröbming, Bezirk Liezen, Steiermark
Gemeindeteile:
 Haus (Gemeinde Desselbrunn), Ortschaft von Desselbrunn, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Haus (Gemeinde Michaelnbach), Ortschaft von Michaelnbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Haus (Gemeinde Schwand), Ortschaft von Schwand im Innkreis, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Haus (Gemeinde Bramberg), Ort bei Bramberg am Wildkogel, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Haus (Gemeinde Breitenbach), Ortschaft von Breitenbach am Inn, Bezirk Kufstein, Tirol
 Haus im Wald, Ortsteil von Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haus (Bad Kötzting), Ortsteil von Bad Kötzting, Landkreis Cham, Bayern
 Haus (Baiern), Ortsteil von Baiern (Landkreis Ebersberg) Bayern
 Haus (Breitbrunn am Chiemsee), Ortsteil von Breitbrunn am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haus (Dorfen), Ortsteil von Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Haus (Eggenfelden), Ortsteil von Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haus (Emmering), Ortsteil von Emmering (Landkreis Ebersberg) Bayern
 Haus (Frauenneuharting), Ortsteil von Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Haus (Markt Schwaben), Ortsteil von Markt Schwaben, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Haus (Nußdorf am Inn), Ortsteil von Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haus (Samerberg), Ortsteil von Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haus (Scheidegg), Ortsteil von Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Haus (Schöfweg), Ortsteil von Schöfweg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Haus (Taching am See), Ortsteil von Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Haus (Tuntenhausen), Ortsteil von Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haus (Walderbach), Ortsteil von Walderbach, Landkreis Cham, Bayern
 Haus (Weyarn), Ortsteil von Weyarn, Landkreis Miesbach, Bayern
 Haus (Zeilarn), Ortsteil von Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Baulichkeiten:
 Schloss Haus – mehrere Gebäude
 Ansitz Haus, abgegangene Burg in Bayern

Haus ist der Familienname folgender Personen:
 Haus (niedersächsisches Adelsgeschlecht)
 Adam Haus (1836–1895), deutscher Geistlicher und Politiker, MdR
 Anton Haus (1851–1917), österreichischer Admiral
 Doris Haus (1807–1870), deutsche Sängerin (Sopran)

 Heinz-Uwe Haus (* 1942), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur, Buchautor und Universitätsprofessor
 Henning vom Haus († 1488), Bischof von Hildesheim
 Hermann A. Haus (1925–2003), US-amerikanischer Physiker
 Jacques Joseph Haus (1796–1881), belgischer Jurist und Hochschullehrer  
 Jakob Josef von Haus (1748–1833), deutscher Jurist und Hochschullehrer

 Julie Haus (* 1973) US-amerikanische Modedesignerin 
 Karl Haus (Manager) (1900–1967), deutscher Bank- und Versicherungsmanager
 Karl Haus (1928–2018), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Knut Haus (1915–2006), norwegischer Politiker 
 Mathias Haus (* 1963), deutscher Schlagwerker und Komponist
 Michael Haus (* 1970), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Reinhard Haus (* 1951), deutscher Typograf, Designer und Hochschullehrer
 Richard Haus (* 1974), deutscher Musiker, siehe P.R. Kantate
 Samuel Haus (* 1990), schwedischer Schauspieler
 Susanne Haus (* 1972), deutsche Unternehmerin, Präsidentin der Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main
 Ulrich von Haus († 1257), Bischof von Lavant
 Wolfgang Haus (1927–2018), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Das Haus, Hohes Haus, Haus zum Haus
 Hauss,  House (Begriffsklärung)